Lamarck ist der Familienname von:
 Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829), französischer Botaniker, Zoologe und Entwicklungsbiologe

Lamarck steht für:
 Lamarck (Mondkrater)
 Lamarck-Insel, Insel im Géologie-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Lamarque